Speedway Bundesliga – nazwa niemieckiej ligi żużlowej. W sezonie 2019 startowało 5 drużyn, rywalizujących ze sobą systemem każdy z każdym, a dwie najlepsze rozgrywały następnie finał.

Cały sezon 2020 odwołano jednak z powodu pandemii COVID-19).

Począwszy od sezonu 2021 (wobec niepewności, czy sezon wystartuje) ze ścigania się w Bundeslidze zrezygnował także klub Landshut Devils i również został przyjęty do polskiej II ligi żużlowej.

Uczestnicy w sezonie 2023 
MC Nordstern Stralsund
MC Güstrow
MSC Brokstedt
MSC Olching

Medaliści 
Lista klubów, które stawały na podium od zjednoczenia kraju (1991):

Klasyfikacja medalowa

Zobacz też 
 Drużynowe mistrzostwa NRD na żużlu
 Drużynowe mistrzostwa RFN na żużlu

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Speedway Bundesligi